azaleasteltmot
 bleke esdoornsteltmot
 bonte esdoornsteltmot
 bremsteltmot
 bruine berkensteltmot
 bruine elzensteltmot
 donkere esdoornsteltmot
 eikenbaststeltmot
 eikensteltmot
 fijngevlekte eikensteltmot
 gevlekte berkensteltmot
 goudvleksteltmot
 grauwe steltmot
 hertshooisteltmot
 hopsteltmot
 seringensteltmot
 smeerwortelsteltmot
 variabele elzensteltmot
 viervleksteltmot
 walnootsteltmot
 weegbreesteltmot
 wilgensteltmot
 witte berkensteltmot